Wilder steht für:
 Wilder, isoliert von der Zivilisation lebender Mensch, siehe Naturvolk #Begriffsgeschichte
 Edler Wilder, Idealbild des von der Zivilisation unverdorbenen Naturmenschen
 Wilder (Familienname), Familienname, zu Namensträger
 Wilder, Sagen- und Märchenfigur, siehe Wilder Mann
 Wilder (Fernsehserie), Schweizer Fernsehserie (2017–2022)
 Großer Wilder, Berg in den Allgäuer Alpen

Wilder ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wilder (Idaho)
 Wilder (Kansas)
 Wilder (Kentucky)
 Wilder (Minnesota)
 Wilder (New Hampshire)
 Wilder (South Carolina)
 Wilder (Tennessee)
 Wilder (Vermont)
 Wilder Center, Michigan
 Wilder Chapel, Tennessee
 Wilder Park, Kentucky

Siehe auch: